Nocerini – abitanti di Nocera Inferiore
Nocerini – abitanti di Nocera Superiore
Nocerini – abitanti di Nocera Umbra